Das Herrendoppel der Australian Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan. Der ehemalige Weltranglistenführende im Einzel, Patrick Rafter, erhielt für das Turnier eine Wildcard und gab an der Seite von Lleyton Hewitt ein auf diese Konkurrenz beschränktes Comeback.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2014